Ulica Jurija Gagarina est une rue de l'arrondissement de Mokotów à Varsovie.

Histoire

Tracé

Édifices remarquables

Sources

Références 

Rue à Varsovie